Khemisti  – comune dell'Algeria nella provincia di Tissemsilt
Khemisti  – comune dell'Algeria nella provincia di Tipasa